

Biografia 
È il figlio di Babis Intzoglou e nipote di Thanasis Intzoglou, ex calciatori della .

Note

Collegamenti esterni

Calciatori figli d'arte